Steinecke ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Steinecke (* 1948), deutscher Geograf und Tourismusforscher

 Gerhard Steinecke (1933–2013), deutscher Sachbuchautor und Chronist aus Meißen
 Hartmut Steinecke (1940–2020), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jens Steinecke (* 1977), deutscher Eishockeyschiedsrichter 
 Sven Steinecke (* 1979), deutscher Eishockeyspieler 
 Walter Steinecke (1888–1975), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfgang Steinecke (1910–1961), deutscher Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Kulturpolitiker

Siehe auch:
 Steineck
 Steinegge
 Brotmeisterei Steinecke